Henrik I. je naziv više vladara:

 Henrik I., kralj Francuske
 Henrik I., kralj Engleske
 Henrik I., njemački kralj
 Henrik I. Jaki, markgrof Austrije (994. – 1018.)